Kazimierz Głowacki – kontradmirał Marynarki Wojennej
 Kazimierz Głowacki – historyk sztuki
 Kazimierz Głowacki – poseł na Sejm PRL